Сержиньо — распространённое бразильское прозвище у мужчин по имени Сержио. Наиболее известны представители — футболисты. Ниже представлен список носителей этого прозвища.

 Сержио Клаудиу дос Сантос (род. 1971).
 Грин, Сержиньо (род. 1982) — нидерландский футболист.
 Сержиньо Шулапа (род. 1953) — игрок сборной Бразилии.
 Пауло Сержио де Оливейра Силва (1974—2004) — бразильский игрок.

Прозвища